

Geografia 
 Fiorenzuola – frazione del comune di Cesena
 Fiorenzuola d'Arda – comune italiano della provincia di Piacenza in Emilia-Romagna
 Fiorenzuola di Focara – frazione del comune di Pesaro

Sport 
 Fiorenzuola Calcio – società calcistica di Fiorenzuola d'Arda